Hopliopsis är ett släkte av skalbaggar. Hopliopsis ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Hopliopsis